Torsted Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Torsted Kirke (Ringkøbing-Skjern Kommune) – en kirke i Torsted Sogn i Ringkøbing-Skjern Kommune
 Torsted Kirke (Horsens Kommune) – en kirke i Torsted Sogn i Horsens Kommune
 Torsted Kirke (Sydslesvig) – sognekirke i Sydslesvig